Letcher este un nume propriu, care se poate referi la două localități din două state diferite și la un comitat din , după cum urmează.

 Letcher, statul 
 Letcher, statul 
respectiv
 Comitatul Letcher, statul 

Nume proprii